Чемпионат Узбекистана по футболу 1996 — 5-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 20 апреля по 6 ноября 1996 года.

Турнирная таблица 

 Клуб "Политотдел" сменил название на "Дустлик"
 В связи с расширением состава участников чемпионата клубы АСК и "Динамо" У сохранили место в высшей лиге

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1996
 Первая лига Узбекистана по футболу 1996
 Вторая лига Узбекистана по футболу 1996

Ссылки 
 

1996
Спорт в Узбекистане в 1996 году